Тугур (река) — река в Хабаровском крае.
 Тугур (Хабаровский край) — село в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края.